Az Egyesült Államok Haditengerészetének 2 (valamint a Konföderációs Haditengerészet 1) hajója viselte a USS Kentucky nevet, a 15. állam tiszteletére.

Az első Kentucky egy Kearsarge osztályú csatahajó volt. 
A második Kentucky egy Iowa osztályú csatahajó lett volna, de építését 1947-ben felfüggesztették.
A harmadik Kentucky egy Ohio osztályú tengeralattjáró.